Решала — (жарг.) тот, кто за определённую плату оказывает услуги посредника по урегулированию проблем в различных вопросах, используя свои связи среди нужных людей в нужных кругах.

 «Решала» — российская серия фильмов:
 «Решала» — фильм Романа Асхаева 2012 года.
 «Решала 2» — фильм Романа Асхаева 2015 года.
 «Решала. Нулевые» — фильм Жаргала Бадмацыренова и Александра Кузьминова 2019 года.
 «Решала: Брат» — фильм Александра Амирова 2022 года.

 «» () — американский телесериал 2018—2021 годов.